

Patronyme 
 Éric Conne (1950-2000), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Flavien Conne (né en 1980), joueur professionnel de hockey sur glace suisse ;
 Louis Conne (1905-2004), sculpteur suisse ;
  (1892-1979), général français.

Hydronyme 
 La Conne, ruisseau français, affluent de la Dordogne

Toponyme 
 Conne-de-Labarde, commune française du département de la Dordogne
 La Conne, village

Voir aussi 
 wikt:conné